Ehrmann, y Ehrman pueden referirse a:
 Salomon Ehrmann (1854 - 1926), un dermatólogo e histólogo austríaco.

Ehrman 
 Bart D. Ehrman
 Riccardo Ehrman o Riccardo Ehrmann (it)